Zubringer bezeichnet:

 ein Teil einer Handfeuerwaffe, siehe Magazin (Waffentechnik)
 Zubringerstraße, eine Straße zu einem hochrangigeren Straßennetz, Verkehrsknotenpunkt oder einer speziellen Destination
 eine Verkehrslinie, die ausschließlich oder vorrangig Fahrgäste zu einem bestimmten Ort bzw. davon weg befördert, siehe Linie (Verkehr)

Siehe auch: